Miejscowości w Polsce:
 Domachowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. gdańskim, w gminie Trąbki Wielkie
 Domachowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gostyńskim, w gminie Krobia
 Domachowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Polanów